Ad astra per aspera – locuzione latina, nota meglio come "Per aspera ad astra"
Ad Astra per Aspera – gruppo musicale indie rock e punk rock statunitense
Ad astra per aspera – album degli Abandon Kansas del 2011
Ad astra per aspera – album dei Pee Wee Gaskins del 2011

Pagine correlate 
Per aspera ad astra (disambigua)